Compis (A Pretty Fucking Good Album) – titolo di un album di Luca Dirisio
Compis – nome di un computer prodotto in Svezia, conosciuto anche con il nome norvegese Scandis